Ким Андерсен:
 Андерсен, Ким (род. 1958) — датский велогонщик.
 Андерсен, Ким — норвежский гандбольный судья.
 Андерсен, Ким (род. 1957) — датский политик.
 Андерсен, Ким (род. 1959) — датский хоккеист.
 Андерсен, Ким (род. 1958) — датский яхтсмен.
 Андерсен, Ким Хюльгор (род. 1973 — датский гандболист.